Фридманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фридманн, Джон (1926—2017) — американский географ и урбанист австрийского происхождения. 
 Фридманн, Теодор (род. 1935) — американский учёный-медик, пионер генной терапии.

См. также 
 Фридман